

Patronymie
 Gustave Singier (1909-1984) est un peintre non figuratif français d'origine belge.
 Jean-Marc Singier (1954- ) est un compositeur français de musique contemporaine.